Czyżowie herbu Godziemba – polski ród szlachecki
 Czyżowie herbu Lis – polski ród szlachecki